White Island – wyspa w Kanadzie wchodząca w skład Archipelagu Arktycznego
 White Island – wyspa u południowo-wschodnich wybrzeży nowozelandzkiej Wyspy Południowej
 White Island (maor. Whakaari, pol. Wyspa Biała) – wulkaniczna wyspa u północno-wschodnich wybrzeży nowozelandzkiej Wyspy Północnej

Zobacz też 
 Wyspa Biała